Faema (bedrijf), een Italiaans bedrijf dat Espressomachines produceert
 Faema (wielerploeg), een Italiaanse wielerploeg